Naselja u Srbiji
 Savinac  (Bojnik, Srbija), naselje u općini Bojnik
 Savinac  (Boljevac, Srbija), naselje u općini Boljevac